Dualismus (von lateinisch dualis „Zweiheit“) steht für:
 Dualismus, verschiedene Ansichten, alles auf nur zwei ursprüngliche Prinzipien zurückzuführen
 Dualismus (Ontologie), philosophische Positionen, dass alles in zwei sich ausschließende Arten von Entitäten zerfällt
 Welle-Teilchen-Dualismus, Objekte der Quantenphysik lassen sich als Wellen oder als Teilchen messen
 Dualismus (Religion), Weltsicht, nach der eine geistige und eine materielle Welt von unterschiedlichen Gottheiten geschaffen worden seien
 Dualismus (Musiktheorie), Ableitung des Moll-Dreiklangs aus einer Untertonreihe
 Dualismus (Politik), Zusammenwirken von Regierung und Parlament, vor allem in konstitutionellen Monarchien
 Dualismus (Habsburgermonarchie), Österreichisch-Ungarischer Ausgleich, verfassungsrechtliche Vereinbarungen zur Wandlung in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn
 Deutscher Dualismus, auch preußisch-österreichischer Dualismus, von 1740 bis 1866 währende Rivalität zwischen Österreich und Preußen um die Vorherrschaft

Siehe auch:

 Dualität (Begriffsklärung)
 dual (Begriffsklärung)